Фания Галимьяновна Амантаева (26 января 1961, Кабаково, Кармаскалинский район, Башкирская АССР, СССР) — советская, российская танцовщица. Народная артистка Республики Башкортостан (1997). Заслуженная артистка Башкирской АССР (1989) .

Биография 
Родилась 26 января 1961 года в селе Кабаково Кармаскалинского района Башкирской АССР. С детства любила танцевать.

В 1980 году окончила хореографическую студию при Государственном ансамбле народного танца Башкирской АССР Башгосфилармонии.

В 1981—2003 годах была солисткой Башкирского государственного ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова.

Творчество Фании Амантаевой характеризуется ярко выраженным драматическим началом, экспрессивной пластикой, отточенностью танцевальной техники. Солировала в танцах «Гульназира», «Жених», «Зарифа», «Яҙғы ташҡын» («Весенний поток»), «Шаян ҡыҙҙар» («Проказницы»), «Ҡороҡсолар» («Укротители»).

В 1990—1991 годах — артистка балета в концертном коллективе концерна «Восток», в 1991—1992 годах — артистка балета в концертном коллективе «Мунсак».

С 1992 года — солистка Башкирского государственного ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова, побывала с гастролями в Москве, Ленинграде, Казани и т. д., а также за рубежом — во Франции, Испании, Италии и др. странах.

После завершения выступлений стала хореографом Образцового ансамбля народного танца «Идель» (Уфа), в котором занимаются более 250 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Детский коллектив — лауреат многих всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Народная артистка Республики Башкортостан (1997). Заслуженный артист Башкирской АССР (1989). Лауреат Всероссийского конкурса исполнителей сольного народного танца (Самара, 1993).

Ссылки 
  Ансамбль Ф.Гаскарова 
 Ансамбль Файзи Гаскарова. Фания Амантаева 
 Танец «Ҡороҡсолар» 
  Танец «Проказницы»

Примечания